Niva steht für:

 Niva, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Nivå, Ort in der Fredensborg Kommune, Dänemark 
 Niva, Siedlung in der Gemeinde Campo (Vallemaggia), Tessin, Schweiz
 Niva (Käse), tschechischer Blauschimmelkäse
 Lada Niva, vom russischen Autohersteller AwtoWAS produzierter Geländewagen, siehe WAS-2121 Niwa
 Lada Niva II, vom russischen Autohersteller AwtoWAS produzierter Geländewagen, siehe WAS-2123
 Niva (Widerstandsgruppe), Widerstandsgruppe des tschechoslowakischen Widerstands 1939–1945

Niva ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Niva (* 1992). finnischer Snookerspieler, Turntrainer und Geräteturner
 Jussi Niva (* 1966), finnischer Maler
 Mikkel Niva (* 1988), norwegischer Drehbuchautor, Moderator und Schauspieler

NIVA steht für:

 Norwegian Institute for Water Research